Файзулла́ Хази́евич Аглетди́нов ( — 29 октября 1988) — участник боёв у озера Хасан и Великой Отечественной войны, в годы Великой Отечественной войны — помощник командира взвода 955-го стрелкового полка 309-й стрелковой дивизии 40-й армии Воронежского фронта, Герой Советского Союза (1943), сержант.

Биография 
Родился а в деревне Сасыкуль (ныне село Буляк Азнакаевского района Республики Татарстан). Татарин.

Детство его прошло в соседнем селе Сарлы. Здесь он окончил среднюю школу, вступил в комсомол. В Красной Армии в 1936—1938 годах. Участник боёв с японскими милитаристами у озера Хасан в 1938 году. Отслужив срочную, окончил педагогическое училище. Работал в колхозе «Ик», где познакомился со своей женой Хазарой Гайсиной из соседней деревни Урманаево. В 1939 году Аглетдиновы уехали в Узбекистан.

В 1939—1941 годах работал учителем в узбекском городе Маргелан, в 1941—1942 годах — бригадиром Нижне-Троицкой суконной фабрики в Туймазинском районе Башкирии.

В Красную Армию призван вновь в 1942 году Туймазинским райвоенкоматом Башкирской АССР. Член ВКП(б)/КПСС с 1944 года.

В ночь с 21 на 22 сентября 1943 года сержант Аглетдинов Ф. Х. выполнял задание командования по разведыванию плацдарма на правом берегу реки Днепр, южнее Киева. Под ураганным огнём он первым с группой стрелков переправился на правый берег и сразу повёл своих подчиненных в наступление против численно превосходящих сил противника. Увлекая личным примером, первым бросился в траншеи врага и уничтожил гранатами станковый пулемёт вместе с расчётом, 18 немецких солдат и 3-х офицеров. В результате решительного натиска группы смельчаков враг был выбит из траншеи. К утру противник предпринял три контратаки, которые были отбиты с большими для него потерями. Сам Аглетдинов при отражении контратак врага в рукопашной схватке лично уничтожил 12 гитлеровцев и, будучи раненым, продолжал командовать своим подразделением до прихода основных сил.

Звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 1998) Файзулле Хазиевичу Аглетдинову присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 октября 1943 года.

После лечения в госпитале, в октябре 1944 года Ф. X. Аглетдинов демобилизован. Окончил областную партшколу. Работал инструктором Туймазинского райкома КПСС, заместителем начальника по политчасти Туймазинской городской пожарной охраны, в системе бытового обслуживания Туймазинского района. Умер 29 октября 1988 года, похоронен в городе  в Башкортостане.

Награды 
 Медаль «Золотая Звезда» Героя Советского Союза (23.10.1943)
 Орден Ленина
 Орден Отечественной войны I степени (06.04.1985)
 Медали.

Память 
 Именем Героя названа улица в селе Бакалы (Башкортостан).

Примечания

Источники 
 
 

Персоналии:Бакалинский район
Участники битвы за Днепр
Участники боёв на озере Хасан
Члены КПСС